Уторгóш

 Уторгош — посёлок в Шимском районе Новгородской области.
 Уторгош — железнодорожная станция в посёлке Уторгош Шимского района Новгородской области.